Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1948 war das 2. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 12. April 1948 in Paris statt. Es war die erste Cadre-71/2-Europameisterschaft in Frankreich.

Geschichte 
Mit nur einer Niederlage gegen den Belgier René Vingerhoedt verteidigte Piet van de Pol in Paris seinen Titel. Sein Generaldurchschnitt (GD) von 18,92 war ein neuer Europarekord. Hinter Vingerhoedt wurde überraschend der Portugiese Alfredo Ferraz mit einer soliden Leistung Dritter bei dieser EM. Durchschnittsmäßig waren die vier Platzierten hinter Ferraz besser.

Turniermodus 

Hier wurde im Round Robin System bis 300 Punkte gespielt. Es wurde mit Nachstoß gespielt. Damit waren Unentschieden möglich.

Bei MP-Gleichstand (außer bei Punktgleichstand beim Sieger) wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1948
Billardturnier in Paris